Под понятием табор () может подразумеваться следующее:

 Табор — у чехов, поляков, румын, венгров, а также у казаков — военный лагерь.
 Табор — цыганский походный лагерь.